Гран-при Германии 1956 года  - гонка Формулы-1, состоявшаяся 5 августа 1956 года на трассе Нюрбургринг. Она стала седьмым этапом чемпионата мира.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 9:51,2
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио — 9:41,6
 Круги лидирования: Хуан Мануэль Фанхио 22 кругов (1-22).
 Совместное использование автомобилей:
 Автомобиль №5: Альфонсо де Портаго (10 кругов) и Питер Коллинз (4 кругов).
 Автомобиль №24: Луиджи Муссо (8 кругов) и Эудженио Кастеллотти (3 кругов).
 Это гран-при оказалось последним в карьере французского гонщика Луи Розье и единственным для Андре Милью. Чико Годиа впервые заработал очки.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в таблицу.

Ссылки